L'édition 2017 du tournoi de tennis de Taipei se déroule du  au , sur dur en intérieur. Il s'agit du  de la saison.

Elina Svitolina remporte le simple dames. En finale, elle bat Peng Shuai, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer les sœurs taïwanaises Chan Hao-ching et Chan Yung-jan.

Faits marquants 
 On note les forfaits de l'Allemande Sabine Lisicki, des Américaines Catherine Bellis, Christina McHale et Alison Riske, de la Française Pauline Parmentier et de la Slovaque Kristína Kučová.
 Les joueuses forfaits sont respectivement remplacées par Jana Čepelová, Risa Ozaki, Magda Linette, Nao Hibino, Francesca Schiavone et Mandy Minella.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Taipei
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2017
Taipei
Événement sportif à Taipei
Tennis en janvier 2017
Tennis en février 2017